Дании́л Ма́ркович Глейхенгауз (род. 3 июня 1991 года, Москва) — российский фигурист, выступавший в одиночном катании и спортивных танцах на льду, с 2014 года российский тренер и постановщик программ Центра спорта и образования Самбо-70, отделение фигурного катания «Хрустальный», в группе Этери Тутберидзе. Заслуженный тренер России (2019).

Поставил многие программы, в том числе и короткую программу олимпийской чемпионки 2018 года в женском одиночном катании Алины Загитовой. Работал со многими тренерами: Натальей Примаченко, Еленой Водорезовой, Всеволодом Гольманом, Натальей Дубинской и Виктором Кудрявцевым.

Биография 
Отец — Марк Самуилович Глейхенгауз (7 июля 1948 — 13 ноября 2010) — российский режиссёр и кинооператор, мать — Людмила Борисовна Шалашова (15 января 1948 — 29 августа 2019) — бывшая балерина Большого театра, балетмейстер фигуристов в Самбо-70.

Спортивная карьера 
Даниил Глейхенгауз начал заниматься фигурным катанием в возрасте четырёх лет. Сменил несколько тренеров, работал с Виктором Кудрявцевым, стал третьим на Первенстве России среди юниоров. Отобрался на юниорский Чемпионат мира 2007 года, в ходе соревнования получил травму.

Со слов Алексея Мишина Даниил Глейхенгауз — спортсмен запомнился уже тогда, как выделявшийся художественным даром, со средней стабильностью.

Из-за травмы в возрасте 18 лет Глейхенгауз перешёл из одиночного катания в танцы. Начал кататься в группе Александра Жулина с Ксенией Коробковой. В сезоне 2011/12 они выиграли два международных турнира: Мемориал Павла Романа и NRW Trophy, на Первенстве России стали одиннадцатыми. В это же время у Даниила умер отец, и он начал сам обеспечивать семью. Таким образом, Глейхенгауз завершил свою спортивную карьеру.

В 2012 году окончил Российский государственный университет физической культуры.

Даниил Глейхенгауз занялся тренерской деятельностью и выступлениями в шоу Ильи Авербуха: сначала в групповых номерах, а потом и с небольшими сольными партиями.

Тренерская деятельность 
После Олимпиады-2014 в Сочи попробовал себя в качестве тренера и постановщика программ в группе Этери Тутберидзе. С конца 2014 года стал частью команды Этери Тутберидзе.

По мнению Алексея Мишина будет справедливым поставить в один ряд с Этери Тутберидзе такие фигуры, как Даниил Глейхенгауз и Сергей Дудаков, как команду, которая сформировала наиболее очевидное преимущество в рамках женского одиночного катания.

Спортивные достижения

В танцах на льду 
(с Ксенией Коробковой)

В одиночном катании

Награды 
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (29 июня 2018 года) — за успешную подготовку спортсменов, добившихся высоких спортивных достижений на XXIII Олимпийских зимних играх 2018 года в городе Пхенчхане (Республика Корея)
 Заслуженный тренер России (2019)
 Орден Дружбы (2023) - за обеспечение успешной подготовки спортсменов, добившихся высоких спортивных достижений на XXIV Олимпийских зимних играх 2022 года в городе Пекине (Китайская Народная Республика)

Примечания

Ссылки 

Персоналии по алфавиту
Фигуристы по алфавиту
Фигуристы России
Тренеры по фигурному катанию России
Хореографы по алфавиту
Хореографы России
Хореографы XXI века
Хореографы в фигурном катании